Ель-Монте - топонім:

 Ель-Монте - місто в штаті Каліфорнія в США.
 Ель-Монте - місто в Чилі.